Ел Тубо има више значења:

 Ел Тубо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тубо (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тубо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тубо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику